Guy de Bonnery (1919-?), général de Division français ;
 Louis Bonnery (1947-), ancien joueur international français de rugby à XIII et consultant sportif ;
 Jean Bonnery (1884-1969), romancier français.

Patronyme français